SVY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Savo (Isole Salomone)